Orlandina de Oliveira (Araguari, 1943. április 25. –) mexikói-brazil szociológus és tanár. Az íróként is tevékenykedő brazil születésű Oliveira 1972-ben kapta meg a mexikói állampolgárságot.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1943-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Mexikói nők
Mexikói költők, írók
Szociológusok
Élő személyek